Асампшон има више значења:
 Округ Асампшон (Луизијана)
 Асампшон (Илиноис)